В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Ріналді 6–4, 2–6, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
  Кеті Ріналді (фінал)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Відсутня

 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Енн Вайт (1-ше коло)
 Кейт Гомперт (чвертьфінал)
 Еліз Берджін (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1986